A 2010-es Critérium du Dauphiné kerékpárverseny a 62. volt 1947-óta. 2010. június 6-án kezdődött a francia Évian-les-Bains-ben és június 13-án ért véget Sallanches-ben. A verseny része volt a 2010-es UCI-világranglistának és a 2010-es UCI ProTour-nak is. Az összetettet a szlovén Janez Brajkovič nyerte meg. Második helyen a spanyol Alberto Contador végzett, míg harmadik az amerikai Tejay van Garderen lett.

Részt vevő csapatok 
Mivel a Critérium du Dauphiné egy UCI ProTour verseny, az összes ProTour csapat automatikusan részt vett a versenyen. Szabadkártyát kapott még a Bbox Bouygues Telecom, a Cervélo TestTeam, a Cofidis és a Saur-Sojasun.

ProTour csapatok:
 AG2R La Mondiale  Astana  Caisse d’Epargne  Euskaltel–Euskadi  Footon–Servetto  Française des Jeux  Garmin–Transitions  Lampre–Farnese Vini  Liquigas–Doimo  Omega Pharma–Lotto  Quick Step  Rabobank  Team HTC–Columbia  Katyusa  Team Milram  Team RadioShack  Team Saxo Bank  Team Sky

Profi kontinentális csapatok:
 Bbox Bouygues Telecom  Cervélo TestTeam  Cofidis   Saur-Sojasun

Szakaszok 
2010-ben a verseny 8 szakaszból állt.

Összefoglaló

Prológ

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

Összegzés

Fordítás

Források

További információk 
 Hivatalos honlap

Critérium du Dauphiné Libéré
Criteriumdu Dauphine